Systemy Słabych Otwarć – grupa systemów licytacyjnych stosowanych w brydżu
 pojedyncze logowanie (ang. single sign-on) – możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej
 SSO (ang. sun-synchronous orbit) – orbita heliosynchroniczna
 SSO (Siding Spring Observatory) – obserwatorium astronomiczne w Australii